Ме́рло () — село в Кленовском сельском совете Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320884503. Население по переписи 2001 года составляет 458 (208/250 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мерло находится на левом берегу реки Мерла, вытянувшись вдоль русла примерно на 3 км. Есть мосты. Ниже по течению примыкает село Филатово, на противоположном берегу расположены сёла Шигимагино и Малыжино.

История 
 Село Мерло основано в 1806 году.

Экономика 
 В селе была  молочно-товарная ферма. В настоящее время фермы проданы и разобраны.

Известные люди 
 Дмитрий Сергеевич Загорулько (1915—1944) — Герой Советского Союза,  родился в селе Мерло.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины